E50 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E50, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Avitaminose A, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 50, une route reliant Brest (France) à Makhatchkala (Russie).

Télécommunications 
 Nokia E50, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres